Лысако́в — фамилия; имеет женскую форму Лысакова.
 Лысаков, Вячеслав Иванович (род. 1953) — российский политик и общественный деятель, публицист.
 Лысакова, Вероника Николаевна (род. 1994) — российская актриса театра и кино.
 См. также 
 Лыс
 Лысак
 Лысково (значения)